AMD Quad FX - platforma sprzętowa firmy AMD, na którą składają się dwa procesory dwurdzeniowe Athlon 64 FX z serii 7xx lub Opteron serii 22xx, połączone na jednej płycie głównej, wyposażonej w gniazdo dual socket F (LGA 1207).

Procesory AMD